Sono steht für:

 Sono, Gemeinde und Departement in Burkina Faso
 Sono (Zentralbikomi), ein Dorf im indonesischen Zentralbikomi in Westtimor
 Sono (Nord-Amanatun), ein Dorf im indonesischen Nord-Amanatun in Westtimor
 Sono (Band), deutsche Elektropopband
 Sono Motors, deutsches Elektroauto-Startup, entwickelt den Sono Sion
 Sono, häufiger Textbaustein in ärztlichen Befunden, als Abkürzung für Sonographie

Sono ist der Familienname folgender Personen:
 Ayako Sono (* 1931), japanische Schriftstellerin
 Bamuza Sono (* 1980), südafrikanischer Fußballspieler
 Jomo Sono (* 1955), südafrikanischer Fußballspieler, -trainer und Unternehmer
 Sono Masazō (1886–1969), japanischer Mathematiker
 Sion Sono (* 1961), japanischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor